Swineshead (Bedfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Bedfordshire
 Swineshead (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire